Обухович:

 Обухович, Анна Брониславовна (1908—1986) — русская и белорусская советская актриса театра и кино. Народная артистка Белорусской ССР (1944).
 Обухович, Михаил (ок. 1760—1818) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Обухович, Михаил Леон (ум. 1668) — государственный деятель Великого княжества Литовского, дипломат и писатель-мемуарист.
 Обухович, Николай Владимирович (1936—2016) — советский, российский режиссёр документального кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2002). 
 Обухович, Ольгерд (1840—1898) — белорусский писатель, переводчик.
 Обухович, Теодор Иероним (1642—1707) — государственный деятель Великого княжества Литовского, автор мемуаров.
 Обухович, Филипп Казимир (ок. 1600—1656) — государственный, военный деятель Речи Посполитой, дипломат, писатель-мемуарист.